Баты́р: 

 Багатур (батыр) — почётный титул у монгольских и тюркских народов.
 Батыр (1962—2015) — сценическое имя казахстанского и российского эстрадного певца Батырхана Шукенова.
 Батыр — азиатский слон из Карагандинского зоопарка, обладавший способностью к звуковой мимикрии.
 Батыр — река в России, протекает по территории Мирнинского района Якутии.
 Батыр — впадина на полуострове Мангышлак.
 «Батыр» — команда по хоккею с шайбой из Нефтекамска.
 «Батыр» — название казахстанского футбольного клуба «Экибастузец» в 1993—2000 годах.
 Батыр Баян — один из легендарных героев 200-летней войны казахского народа против могущественной Джунгарии.
 Батыр Валид (1905—1969) — башкирский поэт.
 Батыр Закиров — безымянный диск-гранд (10") популярного советского певца Батыра Закирова.
 Батыр, Менге (род. 1975) — китайский профессиональный баскетболист.
 Батыр Шукенов (1962—2015) — советский, казахский и российский музыкант.

Населённые пункты

Казахстан 
 Батыр — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Батыр — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Батыр — село в Мунайлинском районе Мангистауской области.
 Батыр Капай — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.

Молдавия 
 Батыр — село в Чимишлийском районе.

Россия 
 Батыр — деревня в Аксубаевском районе Татарстана.
 Батыр — деревня в Бугульминском районе Татарстана.
 Батыр-Мала — исчезнувшее озеро в Сарпинском районе Калмыкии.
 Батыр-Мурза — село (аул) в Ногайском районе Республики Дагестан.

Украина 
 Батыр — село в Краснодонском районе Луганской области.